Са́плин — русская фамилия. Известные носители:

 Саплин, Александр Юрьевич (род. 1963) — российский историк астрономии и астрологии.
 Саплин, Василий Иванович (род. 1949) — российский дипломат.